Le Pilori est la première histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite et dessinée par Jean-François Charles et publiée aux Deligne en 1982 puis aux éditions Glénat en 1987.

Synopsis 

En 1755, la guerre fait rage entre Français et Anglais dans ce qui deviendra le Canada. Chacune des deux factions s’est alliée aux natifs. Les Iroquois pour les Anglais, les Hurons pour les Français.
 
Le jeune Benjamin Graindal, noceur et coureur plus habitué aux salons versaillais, est envoyé par son oncle chercher des peaux en territoire hostile. Les dangers sont fréquents en ces contrées sauvages.

Un village assiégée par les Iroquois est sauvé grâce à l'aide apportée par le groupe de Benjamin. Louise Dieudonné, fille de colonel, fait partie des rescapés.

Benjamin et Louise tombent amoureux et forment un couple tumultueux ballotté par les événements dans la saga des Pionniers du Nouveau Monde.
 

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1982
Série Glénat